Die Super League 2016/17 war die 120. Spielzeit der höchsten Schweizer Spielklasse im Fussball der Männer. Es nahmen zehn Mannschaften teil. Sie begann am 23. Juli 2016 mit einem Heimspiel des FC Lugano gegen den FC Luzern (1:2) und endete am 2. Juni 2017. Vom 12. Dezember 2016 bis zum 3. Februar 2017 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen. Am 30. Spieltag wurde der FC Basel durch einen 2:1-Auswärtserfolg beim FC Luzern zum 20. Mal Schweizer Meister.

Modus 

In der Super League traten die zehn Vereine gegen jeden Gegner je zweimal im heimischen Stadion und zweimal auswärts an. Insgesamt absolvierte so jedes Team 36 Spiele. Der Erstplatzierte FC Basel trägt den Titel Schweizer Meister 2017 und erhält einen Startplatz in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2017/18. Der Letztplatzierte FC Vaduz steigt in die Challenge League ab.

Die zweitplatzierte Mannschaft BSC Young Boys erhält die Chance, über zwei Qualifikationsrunden die Gruppenphase der UEFA Champions League 2017/18 zu erreichen. Da der FC Basel als Pokalsieger bereits für die Champions League qualifiziert ist, erhält der FC Lugano auf Rang drei einen fixen Startplatz für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2017/18. Der Viertplatzierte FC Sion und der Fünftplatzierte FC Luzern erhalten zudem einen Startplatz in den Qualifikationsrunden für die UEFA Europa League 2017/18.

Statistiken

Tabelle

Tabellenverlauf

Tabellenführer

Tabellenletzter

Mannschaften 
In der Saison 2016/17 bildeten die zehn folgenden Vereine die Super League:

Stadien 
Auf diese Saison hin wurde das Stadion des FC St. Gallen, die AFG Arena, in Kybunpark umbenannt, nachdem der ehemalige Stadionsponsor ausgestiegen ist.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Assistliste 
Bei gleicher Anzahl Assists sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Die Meistermannschaft des FC Basel

Wissenswertes

Allgemeines 
 Von insgesamt 51 gepfiffenen Elfmetern wurden 45 verwandelt.
 Theofanis Gekas vom FC Sion war mit 36 Jahren der älteste, eingesetzte Spieler der Saison.
 Ambrosio Da Costa vom FC Sion war mit 17 Jahren der jüngste, eingesetzte Spieler der Saison.

Höchstwerte der Saison 
 Der höchste Sieg der Saison war mit sechs Toren Differenz das 6:0 des FC Basel gegen den FC Vaduz am 15. Spieltag.
 Die torreichste Partie der Saison war mit neun Toren das 7:2 des BSC Young Boys gegen den FC Lausanne-Sport am 5. Spieltag.
 Das torreichste Unentschieden mit acht Toren war das 4:4 des FC Lausanne-Sport gegen den FC Thun am 2. Spieltag sowie gegen den FC Luzern am 19. Spieltag.
 Der torreichste Spieltag mit 27 Toren war der 2. Spieltag am 30. und 31. Juli 2016.
 Das Spiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Thun (4:1) am 3. Spieltag zählte mit 31'120 am meisten Zuschauer.
 Tomáš Vaclík vom FC Basel spielte insgesamt zwölf Spiele ohne ein Gegentor zu kassieren.

Einzelnachweise 

201617
Fußballsaison 2016/17